Chlevax athous är en flockblommig växtart som beskrevs av Vincenzo de Cesati och Pierre Edmond Boissier. Chlevax athous ingår i släktet Chlevax och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
athous